

Kina 

 Yare (socken i Kina, lat 31,49, long 82,33), Tibet, 
 Yare (socken i Kina, lat 29,52, long 84,08), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar